Риста Ђорђевић (Вучје, 14. јануар 1920 — Београд, 29. јул 1995) био је југословенски и српски филмски и позоришни глумац. 

Глумио је у Народном позоришту у Сремској Митровици. Након тога долази у Београд  где је глумио у  Савременом позоришту, Београдској комедији, Хумористичком позоришту.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.-те
|-
| 1948. || Живот је наш  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1950. || Црвени цвет  || Риста
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Узаврели град   || /
|-
| 1962. || Прозван је и пето-3  || /
|-
| 1968. || Горски цар ТВ серија || /
|-
| 1968. || Бекства  || /
|-
| 1969. || Непријатељ народа ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Бурдуш  || /
|-
| 1970. || -{Appuntamento col disonore }- || Свештеник
|-
| 1971. || Бубашинтер  || /
|-
| 1971. || Дон Кихот и Санчо Панса ТВ филм || /
|-
| 1977. || Више од игре ТВ серија || /
|-
| 1979. || Освајање слободе   || /
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1920.
Умрли 1995.
Српски глумци
Југословенски глумци
Лесковчани